Néctar puede hacer referencia a:
 El néctar, líquido rico en azúcar producido por las flores de las plantas.
 El néctar; bebida que contiene pulpa de fruta finamente tamizada, agua potable, azúcares (o edulcorantes artificiales), ácido cítrico y otros saborizantes.
 El néctar; según la mitología griega, el vino o bebida de los dioses.
 Néctar, disco de la banda de rock argentina Enanitos Verdes.
 Grupo Néctar, banda musical de cumbia de Perú.
 Néctar, banda musical de Argentina.

Además, Nectar (sin tilde) puede referirse a:
 Nectar, pueblo del condado de Blount, en el estado de Alabama (Estados Unidos).

Enlaces externos